Stambol kapija (doslova Cařihradská brána) se nachází, nebo nacházela na řadě míst na balkánském poloostrově:

 Stambol kapija (Kalemegdan) – na pevnosti Kalemegdan v Bělehradě (dochovaná).
 Stambol kapija (Bělehrad) – na místě dnešního Náměstí republiky.
 Stambol kapija (Niš) – v Nišské pevnosti na jihu Srbska.